Western & Southern Open 2016 (kobiety)
 Western & Southern Open 2016 (mężczyźni)